Chief Theater ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Chief Theater (Kansas), NRHP-Nr. 05000010
 Chief Theater (New Mexico), NRHP-Nr. 87002223